Анатолий Сергеевич Прокофьев (1924—2014) — советский и российский журналист, редактор, публицист. Заслуженный работник культуры РСФСР. Почётный гражданин города Рязани (1999). Почётный гражданин Рязанской области (2006).

Биография 
Родился 24 июня 1924 года в городе Рязани в семье служащего. 

С 1940 года после окончания Рязанской средней школы начал свою трудовую деятельность учеником слесаря, после получения квалификации работал слесарем 3-го разряда на Рязанском комбайновом заводе. С 1941 года после начала Великой Отечественной войны А. С. Прокофьев стал членом  комсомольско-молодёжного истребительного батальона при УНКВД Рязанской области, истребительный батальон занимался ликвидацией последствий бомбёжек, принимал участие в охране и обороне города. В 1942 году окончил заочное отделение Спасского педагогического училища. С 1942 года   призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии и направлен в действующую армию, участник Великой Отечественной войны в составе 44-го полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии — комсомольский организатор полка. Воевал на Западном фронте и 3-м Белорусском фронте, участвовал в битве под Сталинградом, был участником освобождения Белоруссии и Литвы, участник взятия Кенигсберга, был ранен. С 1945 года был участником Советско-японской войны, участник разгрома Квантунской армии и освобождения Маньчжурии от японских милитаристов. 

В 1947 году был демобилизован из рядов Советской армии. С 1947 по 1951 работал  секретарём комитета ВЛКСМ Рязанского мотороремонтного завода и Рязанского комбайнового завода, позже был назначен — первым секретарём Октябрьского районного комитета ВЛКСМ и членом бюро Рязанского областного комитета комсомола. С 1951 по 1952 годы был назначен — заведующим отдела комсомольской жизни рязанской областной молодёжной газеты «Сталинец».
С 1952 по 1954 годы обучался в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. 

С 1954 по 1961 годы — заместитель редактора и редактор рязанской областной молодежной газеты «Рязанский комсомолец». С 1958 года после окончания заочного отделения Высшую партийную школу при ЦК КПСС, без отрыва от редакторской деятельности был назначен — руководителем лекторской группы Рязанского областного комитета КПСС. С 1961 по 1966 годы —
руководитель Управления печати Рязанского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов. С 1966 по 1987 годы, в течение двадцати одного года, А. С. Прокофьев был — главным редактором рязанской областной газеты «Приокская правда». 

С 1987 года вышел на пенсию, но продолжил заниматься общественной деятельностью: с 1987 по 1992 год — председатель комиссии Совета ветеранов, с 1992 по 1996 годы — заместитель председателя, с 1996 по 2006 годы — председатель правления Рязанского областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил. С 2006 года — председатель правления Рязанской общественной организации почётных граждан и председатель Рязанского областного Совета ветеранов журналистики.

21 апреля 1967 года «за достижения в области культуры» А. С. Прокофьеву было присвоено почётное звание — Заслуженный работник культуры РСФСР.

19 августа 1999 года А. С. Прокофьеву «за многолетний добросовестный труд, активную журналистскую деятельность, многоплановую общественную работу среди ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, патриотическое воспитание молодежи» было присвоено почётное звание — Почётный гражданин города Рязань.

14 сентября 2006 года А. С. Прокофьеву «за большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения» было присвоено почётное звание — Почётный гражданин Рязанской области.

Скончался 20 июня 2014 года в городе Рязани.

Награды 

 Ордена Отечественной война II степени (6.11.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Два Ордена Знак Почёта
 Медаль «За боевые заслуги» (9.08.1944)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Медаль «За взятие Кенигсберга»  
Медаль «За победу над Японией» 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени

Звания 
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1967)
 Почётный гражданин Рязанской области (№ 362-пг от 14 сентября 2006 года)
 Почётный гражданин города Рязань (№ 328 от 19 августа 1999 года)

Другие награды 
 Медали ВДНХ (пять золотых и пять серебряных)
 Золотая медаль Советского фонда мира
 Медаль Международной организации журналистов имени Ю. Фучика

Примечания

Литература 
 Почетные граждане Рязанской области и города Рязани: Биобиблиографический указатель / РОУНБ им. М. Горького. — Рязань, 2009 г.
 Рязанская энциклопедия : В 2 т. / Гл. ред. В. Н. Федоткин, Рязань: Н-Я, 2000 г. — 719 с.

Ссылки 
 
Почётные граждане Рязанской области
Почётные граждане Рязани
Награждённые Золотой медалью Советского фонда мира
Награждённые золотой медалью ВДНХ
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Участники советско-японской войны (СССР)